Александр Тимофеевский:
 Тимофеевский, Александр Александрович (1958—2020) — российский кинокритик и журналист, сын А. П. Тимофеевского.
 Тимофеевский, Александр Дмитриевич (1887—1985) — советский и украинский онколог и патофизиолог.
 Тимофеевский, Александр Павлович (1933—2022) — русский писатель, поэт и сценарист.